Золотой ЛиФФт — главная награда Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт» 
и Евразийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт». Премия представляет собой контракт на издание книги в серии «Золотой ЛиФФт».

Лауреаты премии «Золотой ЛиФФт»

См. также 
 Евразийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт» и Всероссийский литературный Фестиваль Фестивалей «ЛиФФт»
 Литературные премии России

Ссылки 
 Русский ПЕН-центр: Первый Всероссийский литературный фестиваль фестивалей ЛиФФт-2016  
 «Независимая газета. НГ-Ex Libris»: Не нефть и золото... 
 Олжас Сулейменов: О ЛиФФт и золотой медали май 2017
 Ассоциации писателей Урала: На втором Фестивале фестивалей
 «Независимая газета. НГ-Ex Libris»: Любовь, похожая на стоматит 
 «ЛиФФт» поднялся до самого Сочи
 Третий Евразийский литературный Фестиваль Фестивалей соберет в Сочи писателей из более чем 40 стран
 «Azərbaycan»: Moskvanın hökumət evində azərbaycanlı yazıçının kitabının təqdimatı olub  
 Государственный Интернет-Канал «Россия»: Более 200 человек стали участниками литературного фестиваля «Лиффт» в Тюмени 
 «Литературная газета»: Четвёртый ЛиФФт 
 Day.Az: Подведены итоги Евразийского фестиваля "ЛиФФт" в Баку — красная дорожка, победители 
 Культурный мир Башкортостана: Марсель Салимов — лауреат Всероссийского литературного национального конкурса
 Знамя Всероссийского национального литературного фестиваля фестивалей «ЛИФФТ-2022» уезжает в Казань
 Всемирная организация писателей «WOW»
 مهرجان أوراسيا الأدبي على شاشة النيل الثقافية

Примечания 

Списки лауреатов премий
Литературные премии России
Литературные премии